Списък на български личности, носещи личното име Иван (по абучен ред):

Държавници, политици и военни дейци 
 Иван IV Смилец, български цар (13 в. – 14 в.)
 Иван Абаджиев, офицер (1884 – ?)
 Иван Абаджиев, политик (1930 – 2006)
 Иван Аврамов, офицер (1868 – 1945)
 Иван Адженов, революционер (1834 – 1903)
 Иван Александър, български цар (1301 – 1371)
 Иван Алтънов, юрист и дипломат (1892 – 1972)
 Иван Анастасов, революционер (1880 – 1904)
 Иван Анастасов, революционер (?-?)
 Иван Ангов, революционер (1882 – 1937)
 Иван Антонов, революционер (1882 – 1928)
 Иван Апостолов, партизанин (1924 – 1944)
 Иван Апостолов, революционер (1847 – 1926)
 Иван Апостолов, юрист (1910 – 1981)
 Иван Арабаджията, революционер (ок.1837 – 1901)
 Иван Араклиев, деец на БРП (к) и партизанин (1915)
 Иван Андонов, революционер и общественик (1854 – 1937)
 Иван Асен, княз и военачалник (1326 – 1349)
 Иван Асен I, цар (12 в. – 1196)
 Иван Асен II, цар (?-1241)
 Иван Асен III, цар (ок.1260 – 1303)
 Иван Асен V, княз (14 в. – 1388)
 Иван Атанасов Инджето, революционер (ок.1846 – 1896)
 Иван Ачков, революционер (1874 – 1939)
 Иван Багрянов, политик и министър-председател (1891 – 1945)
 Иван Балтов, революционер (1845 – 1923)
 Иван Бальов, революционер (?-?)
 Иван Банскалията, революционер (?-1906)
 Иван Бацаров, военен деец – генерал и медик (1866 – 1951)
 Иван Башев, политик и дипломат (1916 – 1971)
 Иван Баялцалиев, революционер (?-1937)
 Иван Бележков, революционер (1866 – 1944)
 Иван Белинов, политик (1859 – 1902)
 Иван Белчев, революционер (1867 – 1921)
 Иван Бешков, политик (1896 – 1945)
 Иван Битраков, революционер (?-?)
 Иван Бобев, хайдутин (1814 – 1891)
 Иван Богатинов, офицер – подпоручик (1860 – 1885)
 Иван Бонев, партизанин (1909 – 1966)
 Иван Бончев, офицер (1866 – ?)
 Иван Ботушанов, революционер (1874 – 1919)
 Иван Будинов, политик (1918 – 1993)
 Иван Бърльо, революционер (1876 – 1925)
 Иван Бъчваров, генерал (1912 – 1966)
 Иван Вазов, политик (1892 – 1945)
 Иван Ваклев, хайдутин (19 в.)
 Иван Вариклечков, адмирал (1891 – 1974)
 Иван Варналиев, революционер (1863 – ?)
 Иван Велков, революционер (?-1907)
 Иван Велчев, политик (1923)
 Иван Винаров, съветски разузнавач и военен деец – генерал (1896 – 1969)
 Иван Владислав, български цар (10 в. – 1018)
 Иван Врачев, политик (1921 – 1994)
 Иван Вълков, военен деец – генерал (1875 – 1962)
 Иван Гагалев, революционер (?-1901)
 Иван Гарванов, революционер от ВМРО (1869 – 1907)
 Иван Георгиев, политик и лекар (1941)
 Иван Гешов, политик и министър-председател (1849 – 1924)
 Иван Гешов, дипломат (1854 – 1932)
 Иван Гиновски, революционер (1878 – 1908)
 Иван Гологанов, революционер (?-1908)
 Иван Горанов, политик (1891 – 1945)
 Иван Господаров, революционер (1878 – ?)
 Иван Грозев, политик (?-?)
 Иван Групчев, революционер (1874 – 1963)
 Иван Гръчев, революционер (ок.1854 – ?)
 Иван Гулев, революционер (1908 – 1967)
 Иван Гъбенски, революционер (ок.1842 – 1876)
 Иван Гюрлуков, революционер (1884 – 1920)
 Иван Гюров, революционер (?-?)
 Иван Далкалъчев, революционер (1872 – 1931)
 Иван Делибозов, революционер (?-?)
 Иван Дельов, революционер (1880 – ?)
 Иван Джонев, революционер (1882 – 1967)
 Иван Димитриев Гешов, политик (1854 – 1932)
 Иван Димитров, дипломат (1946)
 Иван Димов, революционер (?-?)
 Иван Димов Пашата, революционер (1878 – 1907)
 Иван Дипчев, военен деец – генерал (1855 – 1954)
 Иван Добрев, адмирал (1922)
 Иван Добрев, генерал (1951)
 Иван Дочев, политик (1906 – 2005)
 Иван Драгушин, деспот (?-?)
 Иван Драсов, революционер и общественик (1848 – 1901)
 Иван Жабински, офицер (1862 – 1926)
 Иван Желев, политик и богослов – професор (1944)
 Иван Жилев, революционер (1861 – 1907)
 Иван Златарев, революционер (?-1957)
 Иван Златков, политик (1938)
 Иван Зонков, политик – комунист (1890 – 1938)
 Иван Иванов, политик, кмет на София (1898 – 1966)
 Иван Иванов, полковник (1935)
 Иван Икилюлев, революционер (?-1916)
 Иван Илиев, революционер (1850 – 1915)
 Иван Илиев, кмет на Дупница (1910 – 1944)
 Иван Илиев, революционер (1885 – 1923)
 Иван Илиев, политик (1925)
 Иван Илиев, революционер (1874 – ?)
 Иван Ингилизов, революционер от ВМРО и политик (1882 – 1944)
 Иван Искров, политик, управител на БНБ (1967)
 Иван Йончев, политик (?-?)
 Иван Каиков, революционер (1874 – 1965)
 Иван Каназирев, революционер (1872 – 1920)
 Иван Капчев, революционер (?-?)
 Иван Касабов, революционер (1837 – 1911)
 Иван Караджов, революционер (1875 – 1934)
 Иван Каранджулов, политик (1856 – 1930)
 Иван Каранов, революционер (1851 – 1928)
 Иван Карчев, революционер (?-?)
 Иван Кафеджията, революционер (?-1903)
 Иван Келпеков, революционер (?-1945)
 Иван Кинов, политик (1893 – 1967)
 Иван Кипров, лекар (1877 – 1922)
 Иван Кирилов, писател (1876 – 1936)
 Иван Кисьов, инженер (1910 – 1998)
 Иван Кишелски, офицер (1826 – 1880)
 Иван Козарев, деец на БКП (1901 – 1944)
 Иван Колев, генерал (1863 – 1917)
 Иван Колчагов, революционер (?-?)
 Иван Кондев, революционер (1845 – 1885)
 Иван Костов, министър-председател (1949)
 Иван Котев, революционер (?-1913)
 Иван Котков, революционер (1858 – 1901)
 Иван Коюмджиев, революционер (1870 – 1923)
 Иван Красновски, юрист и политик (1882 – 1941)
 Иван Кръстев, политик (1938)
 Иван Куюмджиев, революционер (1870 – 1927)
 Иван Лебамов, общественик (1932 – 2006)
 Иван Лимончев, революционер (1864 – 1899)
 Иван Лиомчев, революционер (?-?)
 Иван Липошлиев, революционер (1866 – ?)
 Иван Луков, генерал (1871 – 1926)
 Иван Манафа, революционер (1881 – 1908)
 Иван Манев, политик (1887 – 1925)
 Иван Манолов, революционер (1871 – 1930)
 Иван Маразов, учен (1942)
 Иван Маринов, генерал (1896 – 1979)
 Иван Марков, офицер (1869 – ?)
 Иван Месаров, революционер (1858 – 1913)
 Иван Минков, опълченец (1883 – 1925)
 Иван Минчев, революционер (1874 – 1960)
 Иван Михайлов, революционер от ВМРО (1896 – 1990)
 Иван Михайлов, генерал (1897 – 1982)
 Иван Момчилов, политик (1888 – 1966)
 Иван Момчилов, революционер (?-1928)
 Иван Москов, революционер (1888 – 1936)
 Иван Мутафов, революционер (?-?)
 Иван Наков, политик (1891 – 1977)
 Иван Наумов (Алябака), революционер от ВМРО (1870 – 1907)
 Иван Недев, политик (1918 – 1992)
 Иван Нейков, съвременен синдакалист и политик (1955)
 Иван Нелчинов, революционер (1869 – 1944)
 Иван Николаев, революционер (?-1912)
 Иван Николов, опълченец (1852 – 1922)
 Йосиф Пречистански (Иван Николов), революционер (1870 – 1903)
 Иван Нонов, политик (1869 – 1922)
 Иван Пальошев, революционер (1880 – ?)
 Иван Панев, политик, кмет на Пловдив и София (1933 – 1990)
 Иван Параспуров, революционер (1888 – 1933)
 Иван Парпулов, революционер (1829 – 1911)
 Иван Пашалията, революционер (1850 – ?)
 Иван Пашинов, военен деец (1862 – 1936)
 Иван Пашов, политик (1881 – 1955)
 Иван Пеев-Плачков, политик (1864 – 1942)
 Иван Пендаровски, революционер (1863 – 1917)
 Иван Петров, военен деец – генерал (1863 – 1923)
 Иван Пожарлиев, революционер (ВМРО) и военен деец – полковник (1868 – 1943)
 Иван Попвелков, революционер (1886 – ?)
 Иван Попевтимов, революционер (1882 – ?)
 Иван Попов, военен деец – генерал (1857 – 1925)
 Иван Попов, политик и дипломат (1890 – 1944)
 Иван Попов, учен – инженер, член кореспондент, политик (1907)
 Иван Попов, революционер (1871 – 1921)
 Иван Попхристов, революционер (1843 – 1868)
 Иван Потиров, революционер (1865 – 1966)
 Иван Праматаров, няколко души с това име
 Иван Преснаков, революционер (1852 – 1876)
 Иван Пръмов, политик и министър (1921 – 2005)
 Иван Пумпалов, революционер (?-?)
 Иван Пушкаров, политик (1938)
 Иван Радев, политик (1902 – 1969)
 Иван Радинчев, революционер (1887 – 1912)
 Иван Радналията, революционер (?-?)
 Иван Русев, военен деец – генерал и политик (1872 – 1945)
 Иван Савов, революционер (1870 – 1902)
 Иван Сакарев, политик (1933)
 Иван Салабашев, политик и министър (1853 – 1924)
 Иван Сандански, революционер (1831 – 1907)
 Иван Сапунаров, революционер (?-?)
 Иван Сарафов, военен деец – генерал (1856 – 1935)
 Иван Славейков, филолог, общественик, кмет на София (1853 – 1901)
 Иван Симеонов, български офицер (1862 – 1930)
 Иван Славков, обществен и спортен деятел (1940)
 Иван Сматракалев, революционер (1878 – 1946)
 Иван Смичков, революционер (1878 – 1933)
 Иван Смоларски, революционер (1872 – 1928)
 Иван Соколов, революционер (1844 – 1907)
 Иван Сомлев, подофицер и летец (1922 – 1944)
 Иван Сомов, революционер (?-1906)
 Иван Срацимир, български цар (1324 – 1396)
 Иван Станойков, революционер (?-1906)
 Иван Станчев, полицай (1961)
 Иван Станчов, дипломат (1929)
 Иван Стефан, български цар (1000 – 1373)
 Иван Стойков, военен деец – генерал (1866 – 1925)
 Иван Стойчев, революционер (1867 – 1903)
 Иван Стоянов, революционер (1887 – 1930)
 Иван Стоянович, общественик (1862 – 1947)
 Иван Странджата, революционер (?-1914)
 Иван Строгов, политик (1878 – 1955)
 Иван Сърбаков, революционер (?-1905)
 Иван Табаков, военен деец – генерал (1868 – 1925)
 Иван Татарчев, юрист, главен прокурор на България (1930 – 2008)
 Иван Ташев, революционер (1876 – 1924)
 Иван Телятинов, революционер (1871 – 1930)
 Иван Тенев, политик (1940)
 Иван Тенчев, революционер (1875 – 1909)
 Иван Тодев, революционер (?-1905)
 Иван Томов, морски офицер (1898 – 1941)
 Иван Тодоров-Горуня, политик и военен деец – генерал (1916 – 1965)
 Иван Цончев, военен деец – генерал (1859 – 1910)
 Иван Ценов, политик, кмет на Видин (1959)
 Иван Фичев, военен деец – генерал, политик и учен (1860 – 1931)
 Иван Хаджиенов, предприемач и кмет на София (1843 – 1923)
 Иван Хаджиниколов, революционер (1861 – 1934)
 Иван Харизанов, политик (1885 – 1947)
 Иван Шишман, български цар (ок.1350 – 1395)
 Иван Шкойнов, военен деец – генерал (1874 – 1941)
 Иванчо Карасулията, революционер (1875 – 1905)

Дейци от духовната и културната сфера 
 Иван Аговски, публицист (1887 – 1925)
 Иван Алев, лекар (1851 – 1919)
 Иван Алтънов, юрист (1892 – 1972)
 Иван Ангелов, певец (1985)
 Иван Ангелов, художник (1864 – 1924)
 Иван Андонов, актьор и режисьор (1934 – 2011)
 Иван Андреев, актьор (1954)
 Иван Асиянчин, духовник (1834 – 1910)
 Иван Атанасов, гейм-дизайнер (1972)
 Иван Атанасов, преводач и писател (1979)
 Иван Батаклиев, географ и учен – геополитик (1891 – 1973)
 Иван Бедров, телевизионен журналист (1973)
 Иван Бенчев, изкуствовед (1944)
 Иван Билярски, историк (1959)
 Иван Божилов, историк (1940 – 2016)
 Иван Божков, ветеринар – професор (1934)
 Иван Богоров, възрожденец и енциклопедист (1820 – 1892)
 Иван Бориславов, поет и преводач (1946)
 Иван Бояджиев, художник (1894 – 1981)
 Иван Братанов, актьор (1920 – 1968)
 Иван Буреш, зоолог, ентомолог – академик (1885 – 1980)
 Иван Бухлев, учител (1890 – ?)
 Иван Бърнев, актьор (1973)
 Иван Вазов, писател (1870 – 1921)
 Иван Ванев, бургаски поет (1938 – 2007)
 Иван Варимезов, оператор (1942)
 Иван Василев, учител (1864 – ?)
 Иван Васильов, архитект (1893 – 1979)
 Иван Ведър, основател на масонството в България (1827 – 1898)хаджиенов
 Иван Велков, актьор (1972)
 Иван Велков, археолог (1891 – 1958)
 Иван Велинов, юрист (1931)
 Иван Венедиков, археолог – професор (1916 – 1997)
 Иван Веселинов, художник (1932)
 Иван Вукадинов, художник (1932)
 Иван Вулпе, оперен певец и вокален педагог (1876 – 1929)
 Иван Газдов, художник (1945)
 Иван Гайдарджиев, актьор (1920 – 2005)
 Иван Ганев, учен (1942 – 2003)
 Иван Гарелов, телевизионен журналист (1943)
 Иван Георгиев, агроном (1897 – 1959)
 Иван Георгов, философ и педагог – академик (1862 – 1936)
 Иван Генадиев, учител (ок.1830 – 1890)
 Иван Герджиков, психиатър (1945)
 Иван Герман, търговец (ок.1790 – ?)
 Иван Говедаров, издател и книжар (1850 – 1927)
 Иван Гологанов, фолклорист (1839 – 1895)
 Иван Григоров, актьор (1944 – 2013)
 Иван Григоров, юрист (1945 – 2017)
 Иван Грозев, писател (1872 – 1957)
 Иван Груев, няколко души с това име
 Иван Гърбучев, аграрен учен – професор (1924 – 1997)
 Иван Гюзелев, математик и философ (1844 – 1916)
 Иван Гюргинчев, учител и юрист (1956)
 Иван Давидков, поет (1926 – 1990)
 Иван Данев, просветен деец (?-?)
 Иван Данчов, лексикограф и енциклопедист (1888 – 1960)
 Иван Данчов, архитект (1893 – 1972)
 Иван Деблев, агроном (1876 – 1953)
 Иван Денкоглу, просветен деец и предприемач (1781 – 1861)
 Иван Дервишев, актьор (1942 – 2012)
 Иван Джамбазов, актьор (1932)
 Иван Джуренов, писател (1922 – 2012)
 Иван Димитров, художник (1850 – 1944)
 Иван Димитров, български инженер – учен (1931)
 Иван Димов, актьор (1897 – 1965)
 Иван Димов, музикант (?)
 Иван Димов, скулптор (1913 – 2002)
 Иван Динев – Устата, рап изпълнител (1977)
 Иван Динков, писател (1932 – 2005)
 Иван Добрев, езиковед и филолог (1943)
 Иван Добчев, режисьор (1947)
 Иван Домусчиев, лекар (1961)
 Иван Донков, художник (1943)
 Иван Дорев, книжовник и учител (1866 – 1942)
 Иван Доспевски, художник (1840 – 1889)
 Иван Дреников, пианист (1945)
 Иван Дуйчев, историк – академик (1907 – 1986)
 Иван Дуриданов, лингвист – професор (1920 – 2005)
 Иван Ерулски, журналист (1950)
 Иван Забунов, историк (1948)
 Иван Занешев, просветен деец (?-1936)
 Иван Златев, физик (1926 – 2006)
 Иван Златин, търговец (1843 – 1927)
 Иван Иванов, киноактьор (1951)
 Иван Иванов, музикант (1935 – 1993)
 Иван Илиев Иванов, общественик (1923 – 2005)
 Иван Илимонков, търговец (1883 – 1932)
 Иван Илчев, историк – професор (1953)
 Иван Йончев, поет (1884 – 1918)
 Иван Йорданов, актьор (1931 – 1994)
 Иван Калпазанов, индустриалец (1835 – 1889)
 Иван Касабов, лингвист (1952)
 Иван Катарджиев, историк (1931)
 Иван Кепов, учен (1870 – 1938)
 Иван Кинкел, икономист от руски произход (1883 – 1941)
 Иван Кирков, художник (1932 – 2010)
 Иван Козарев, просветен деец (1849 – 1933)
 Иван Кондов, актьор (1925 – 2004)
 Иван Костов, геолог (1913 – 2004)
 Иван Крумов, общественик (1934)
 Иван Кръстев, актьор (1940 – 2005)
 Иван Кръстев, писател (1920)
 Иван Кръстев, политолог (1965)
 Иван Кюлев, просветен деец (1872 – 1956)
 Иван Кюркчиев, учител (1860 – 1895)
 Иван Лазаров, скулптор (1889 – 1952)
 Иван Лалов, физик – професор (1938)
 Иван Ласкин, актьор (1970 – 2019)
 Иван Лекарски, лекар (1812 – 1878)
 Иван Леков, езиковед и славист (1904 – 1978)
 Иван Лечев, китарист, цигулар и композитор на съвременна музика (1956)
 Иван Маджаров, духовник (1849 – 1911)
 Иван Маразов, културолог (1942)
 Иван Маринов, диригент и композитор (1928 – 2003)
 Иван Мартинов, писател (1912 – 1991)
 Иван Метев, инженер (1889 – 1913)
 Иван Милев, музикант (1944)
 Иван Милев, художник (1897 – 1927)
 Иван Минеков, скулптор (1947)
 Иван Мировски, поет (1891 – 1959)
 Иван Митев, лекар (1924 – 2006)
 Иван Младенов, режисьор (1948)
 Иван Младенов, учен (1927)
 Иван Момчилов, просветител и педагог (1819 – 1869)
 Иван Момчилов, лекар (1868 – 1927)
 Иван Мудов, художник (1975)
 Иван Мърквичка, художник от чешки произход (1856 – 1938)
 Иван Найденов, публицист (1834 – 1910)
 Иван Налбантов, актьор и писател (1940 – 2021)
 Иван Начев, политолог (1968)
 Иван Недков, предприемач (1867 – ?)
 Иван Ненов, художник (1902 – 1997)
 Иван Несторов, музикант (1967)
 Иван Нивянин, поет (1919 – 1944)
 Иван Николов, писател (1959)
 Иван Николов, хасковски поет (1937 – 1991)
 Иван Нинов, художник (1946)
 Иван Ничев, режисьор (1940)
 Иван Обретенов, актьор (1924 – 1988)
 Иван Орманджиев, историк (1890 – 1963)
 Иван Охридчанин, просветен деец (?-?)
 Иван Павлов, режисьор (1947)
 Иван Павлов Костов, журналист (1885 – 1943)
 Иван Панев, актьор (1967)
 Иван Пановски, певец (1921 – 1998)
 Иван Пачников, лекар (1920)
 Иван Пеев, музикант (1937 – 2018)
 Иван Пейчев, поет и драматург (1916 – 1976)
 Иван Петрушинов, актьор (1953)
 Иван Попов, актьор (1865 – 1966)
 Иван Попов, писател (1970)
 Иван Попов, просветен деец (1840 – 1915)
 Иван Попов, социолог (1930 – 2011)
 Иван Попов, просветен деец (1882 – ?)
 Иван Пунчев, философ (1942 – 2009)
 Иван Радев, филолог, академик (1943 – 2020)
 Иван Радоев, поет и драматург (1927 – 1994)
 Иван Раев, народен лечител (1876 – 1938)
 Иван Рилски, духовник и светец (876 – 946)
 Иван Романов, католически епископ (1878 – 1953)
 Иван Росенов, сценарист и режисьор (1951 – 2008)
 Иван Селимински, лекар и общественик (1799 – 1867)
 Иван Славейков, просветен деец (1853 – 1901)
 Иван Славков, спортен функционер (1940)
 Иван Славов, драматург (1951 – 2009)
 Иван Славов, философ (1928 – 2012)
 Иван Снегаров, историк (1883 – 1971)
 Иван Сокачев, историк (1887 – 1949)
 Иван Сосков, математик (1954)
 Иван Спасов, композитор и диригент (1934 – 1996)
 Иван Стайков, композитор (1931)
 Иван Станев, киносценарист и писател (1944)
 Иван Стефанов, икономист (1899 – 1980)
 Иван Стоянов,историк, професор (1949 – 2017)
 Иван Странски, учен – физикохимик (1897 – 1979)
 Иван Танев, актьор (1958)
 Иван Теофилов, поет (1931)
 Иван Терзиев, режисьор (1934 – 2021)
 Иван Тодоров, физик (1933)
 Иван Урумов, ботаник – академик (1856 – 1937)
 Иван Фунев, скулптор (1900 – 1983)
 Иван Хаджимарчев, писател (1897 – 1957)
 Иван Христов, поет (1978)
 Иван Христов, художник (1900 – 1987)
 Иван Цветарски, актьор (1931 – 1987)
 Иван Черкелов, режисьор, сценарист и актьор (1957 – 2022)
 Иван Шишман, художник от Бесарабия (1963)
 Иван Шишманов, писател и филолог – професор (1862 – 1928)
 Иван Янчев, актьор (1921 – 1995)

Спортисти 
 Иван Абаджиев, щангист и треньор (1932 – 2017)
 Иван Ангелов, футболист (1992)
 Иван Андреев, футболист (1951)
 Иван Бандаловски, футболист (1986)
 Иван Близнаков, футболист (1967)
 Иван Бояджиев, футболист (1938)
 Иван Булгаков, футболист (1905 – ?)
 Иван Бъчваров, боксьор (1986)
 Иван Вангелов, футболист (1982)
 Иван Василев - Катила, футболист (1939)
 Иван Василев, футболист (1967)
 Иван Вутов, футболист и терньор (1944)
 Иван Вуцов, футболист и треньор (1939 – 2019)
 Иван Въжаров, футболист (1945)
 Иван Гемеджиев, футболист (1974)
 Иван Говедаров, футболист (1961)
 Иван Глухчев, футболист и треньор (1942)
 Иван Гребенчарски, скиор (1977)
 Иван Давидов, футболист (1943)
 Иван Дервентски, футболист (1932)
 Иван Деянов, футболист (?)
 Иван Димитров, футболист (1935)
 Иван Димитров, футболист (1972)
 Иван Динев, фигурист (1978)
 Иван Зарев, волейболист (1986)
 Иван Зафиров, футболист и треньор (1947)
 Иван Иванов, футболист (1942)
 Иван Иванов, щангист (1971)
 Иван Иванов, футболист (1988)
 Иван Иконописов - Бебето, плувец и състезател по водна топка (1933)
 Иван Илиев, футболист (1955)
 Иван Йовчев, футболист (1959)
 Иван Йотовски, футболист (1976)
 Иван Караджов, футболист (1989)
 Иван Кескинов, тенисист (1970)
 Иван Колев, волейболист (1987)
 Иван Колев, футболист (1930 – 2005)
 Иван Колчагов, волейболист (1981)
 Иван Кочев, футболист (1965)
 Иван Курдов, футболист (1969)
 Иван Кънчев, футболист (1933)
 Иван Кючуков, футболист (1946)
 Иван Лебанов, ски-бегач (1957)
 Иван Лесев, футболист (1984)
 Иван Манолов, футболист (1930)
 Иван Маринов, футболист и треньор (1961)
 Иван Маринов, футболист (1964)
 Иван Мартинов, футболист (1980)
 Иван Мекиков, футболист (1982)
 Иван Методиев, футболист и треньор (1955 – 2006)
 Иван Миланов, футболист (1972)
 Иван Милиев, футболист (1970)
 Иван Моканов, футболист и треньор (1912 – 1982)
 Иван Найденов, футболист (?)
 Иван Пасков, футболист (1973)
 Иван Петров, футболист (1955)
 Иван Площаков, футболист (1986)
 Иван Притъргов, футболист (1952)
 Иван Радоев, футболист и треньор (1901 – 1985)
 Иван Радулов, шахматист – гросмайстор (1939)
 Иван Ранчев, сноубордист (1990)
 Иван Редовски, футболист (1981)
 Иван Скерлев, футболист (1986)
 Иван Сотиров, футболист (1935)
 Иван Спахиев, футболист (1980)
 Иван Станев, волейболист (1985)
 Иван Стоицов, щангист (1985)
 Иван Стоянов, футболист (1949)
 Иван Стоянов, футболист (1983)
 Иван Тишански, футболист и треньор (1952)
 Иван Тодоров, футболист (1987)
 Иван Тончев, футболист (1973)
 Иван Топалов, футболист (1970)
 Иван Хайдарлиев, футболист (1957)
 Иван Цветков, футболист (1979)
 Иван Цонов, състезател по борба (1966)
 Иван Чепаринов, шахматист – гросмайстор (1986)